A décima-terceira edição do torneio de futebol dos Jogos Pan-americanos foi disputada em Winnipeg de 23 de Julho a 7 de Agosto de 1999. Dez equipes Sub-23 competiram, sem a presença da Argentina, defensora do título. Pela primeira vez também foi disputado um torneio de futebol feminino, incluído nos Jogos Pan-americanos.

Torneio Masculino

Fase Preliminar

Grupo A

Grupo B

Fase Final

Confrontos

Semifinais

Disputa de terceiro lugar

Final

Premiação

Classificação final

Torneio Feminino

Fase Preliminar

Fase Final

Confrontos

Semifinais 

<small>México venceu nos pênaltis (5-3)</small>

Disputa de terceiro lugar 

<small>Costa Rica vence nos pênaltis (4-3)</small>

Final

Premiação

Classificação final

Ligações externas 
 

Pan
1999
Futebol